Pitou ist der Familienname folgender Personen:
 Penny Pitou (* 1938), US-amerikanische Skirennläuferin
 Polina Bratuhhina-Pitou (* 1987), estnische Beachvolleyballspielerin

Daneben ist
 Ange Pitou der dritte Teil der vierbändigen Romanreihe "Memoiren eines Arztes" von Alexandre Dumas (1802–1870)

Außerdem ist
 Pitou (埤頭鄉) eine Landgemeinde im Landkreis Changhua der Republik China auf Taiwan, siehe Pitou (Changhua)

Siehe auch:
 Pithou
 Pitú